Metoksipsoralen se može odnositi na:

 5-Metoksipsoralen (bergapten)
 8-Metoksipsoralen (metoksalen)